Oak Lake (Lac du chêne en anglais) est un toponyme pouvant signifier:

Toponyme

Oak Lake, ville du Manitoba
Oak Lake, nom de plusieurs lacs en Nouvelle-Écosse

Oak Lake, ville fantôme du Minnesota
Oak Lake, lac du comté de Carver dans le Minnesota
Oak Lake, lac du comté de Lincoln dans le Minnesota